Arguedas est un :

Patronyme
 Adrián Arguedas, membre du groupe de rock péruvien Leusemia ;
 Alcides Arguedas (1879-1946), écrivain bolivien ;
 José María Arguedas (1911-1969), écrivain péruvien ;
 Wilmer Andrés López Arguedas (né en 1971), footballeur costaricien.

Toponyme
 Arguedas, municipalité de la Communauté Forale de Navarre dans le Nord de l'Espagne.